Il doppio  dell'Ethias Trophy 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Tomasz Bednarek e Jerzy Janowicz erano i detentori del titolo, ma Janowicz quest'anno non ha partecipato.

Bednarek ha fatto coppia con Filip Polášek.

Jesse Huta Galung e Igor Sijsling hanno battuto in finale Eric Butorac e Raven Klaasen 4-6, 7–6(2), [10-7].

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (finale)

  Tomasz Bednarek /  Filip Polášek (primo turno)
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Ethias Trophy 2013
ATP Challenger Tour 2013